Anne Savage sau Ann Savage se poate referi la:
Ann Savage (actriță) (1921–2008), actriță americană cel mai notabilă pentru filmul Detorur (1945).  A  jucat în peste douăzeci de filme B.
Anne Savage (artist) (1896–1971), pictor canadian și profesor de artă
Anne Savage (DJ) (născut 1969), DJ englez
Anne Savage,  numele de fată al lui Anne Berkeley, Baroneasă de Berkeley (c. 1496– d. înainte de 1546), damă de companie a reginei Anne Boleyn, a doua soție a lui Henric al VIII-lea al Angliei